Каролін Гарсія і Крістіна Младенович були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.

Бетані Маттек-Сендс і Луціє Шафарова виграли титул, у фіналі перемігши пару Луціє Градецька і Катерина Сінякова з рахунком 6–1, 4–6, [10–7].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Volvo Car Open, парний розряд
2017